Перевал — найнижче місце у гребні гірського хребта або масиву
 «Перевал» — літературний часопис, який виходив у Івано-Франківську в 1991—1995 роках
 «Перевал» — літературна група, яка діяла 1923 року в Москві при журналі «Красная новь»
 Перевал — селище, Могойтуйський район, Забайкальський край, Росія